В Соединённых Штатах Америки насчитывается 2 округа с названием Хамфрис ():
 Хамфрис (округ, Миссисипи) Хамфрис (округ, Теннесси)